Carlos de Lorena puede referirse a:
 Carlos de Baja Lorena, (953-993);
 Carlos II de Lorena, (1364-1431);
 Carlos de Lorena, (1524-1574);
 Carlos III de Lorena, (1543-1608);
 Carlos IV de Lorena, (1604-1675);
 Carlos V de Lorena, (1643-1690);
 Carlos de Lorena, Duque de Mayena, (1554-1611).

Casa de Lorena